Franciaország
Saint-Arroman, település Gers megyében
Saint-Arroman, település Hautes-Pyrénées megyében